Pampanito peut désigner :

Toponymes

Pampanito : l'une des vingt municipalités de l'État de Trujillo ;
 Pampanito : chef-lieu de la municipalité de Pampanito dans l'État de Trujillo ;
 Pampanito : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Pampanito dans l'État de Trujillo ;
 Pampanito II : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Pampanito dans l'État de Trujillo ;
 Pampanito II : capitale de la paroisse civile de Pampanito II de la municipalité de Pampanito dans l'État de Trujillo.

Divers 
  : sous-marin américain de la classe Balao, l'un des National Historic Landmarks de Californie.

Homonymie de toponyme